Пузырьки:

 Пузырьки — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.
 Пузырьки — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.
 Пузырьки — художественный фильм СССР (1975).

См. также 
 Пузыри
 Пузырь